Internationale Deutsche Meisterschaften werden ausgetragen in den Sportarten

 Motorradsport: Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft
 Radsport: Internationale Deutsche Meisterschaft (Radsport)
 Tischtennis, siehe German Open (Tischtennis)
 Tennis, 
 siehe ATP Hamburg im Herrentennis
 siehe WTA Hamburg im Damentennis (1896 bis 1978)
 siehe WTA Berlin im Damentennis (1979 bis 2008)